CKY steht für:
 CKY (Band), eine Rockband aus West Chester, Pennsylvania, USA
 CKY (Filmreihe), eine Filmreihe von Bam Margera und Brandon DiCamillo
 Flughafen Conakry, IATA-Code des Flughafens in Guinea

CKY